Златни пак () представља признање које се традиционално додељује најбољем играчу хокеја на леду у Шведској. Све до 2014. признање се додељивало искључиво најбољем шведском играчу који је током сезоне наступао за неки од клубова националне СХЛ лиге, а у последње време за награду конкуришу сви шведски хокејаши невезано за државу у којој играју. Гулдпукен награда је шведски синоним за Хартов меморијални трофеј који се додељује најбољем играчу сезоне у НХЛ лиги. 

Награда „Златни пак” је први пут додељена у сезони 1955/56, а први добитник био је нападач екипе Лександса Оке Ласас. Од тада су само четири играча добијала ово признање по два пута − Андерс Андерсон, Леиф Холмквист, Петер Форсберг и Ерик Карлсон.

Добитници награде

Види још 
 Хокејашка лига Шведске
 Репрезентација Шведске у хокеју на леду

Референце

Спољашње везе 
 Енциклопедија хокеја од А до З 
 Списак добитника на сајту -{Expressen.se}-

Хокеј на леду у Шведској